Nothing to Lose ("nada a perder", em inglês) pode se referir a:

 Nothing to Lose (Eddie Money) - álbum do cantor de rock americano Eddie Money
 Nothing to Lose (Sanctus Real) - álbum da banda americana de rock cristão Sanctus Real
 Nothing to Lose (filme) - filme americano do diretor Steve Oedekerk, com os atores Tim Robbins e Martin Lawrence
 Nothin' To Lose

Desambiguação